Улица Кирпоноса — название улиц в различных населённых пунктах, названные в честь Героя Советского Союза Михаила Петровича Кирпоноса.

 Улица Кирпоноса — прежнее название улицы Героев УПА в Броварах 
 Улица Кирпоноса — прежнее название Брисовской улицы в Заводском
 Улица Кирпоноса — улица в Киеве
 Улица Кирпоноса — прежнее название улицы Гетмана Сагайдачного в Нежине
 Улица Кирпоноса — прежнее название улицы Владимира Грушенкова в Хмельницком
 Улица Кирпоноса — прежнее название Княжей улицы в Чернигове